Parat est nom de famille d'origine occitane dont la véritable signification reste aujourd'hui encore incertaine. Il est notamment porté par :
 Alexandre Parat dit l'abbé Parat (1843-1932), ecclésiastique français.
 Antoine Parat (16?-1696), gouverneur colonial en Nouvelle-France. 
 Catherine Parat (1917-2014), psychanalyste française.
 Pierre Parat (1928-2019), architecte français.

Voir aussi

Lien externe

Notes et références 

Homonymie de patronyme